Леса́ж (, также ) — французская фамилия. Известные носители:

 Лесаж, Ален-Рене (1668—1747) — французский сатирик и романист.
 Лесаж, Огюстен (1876—1954) — французский художник и оккультист, спирит-медиум.
 Лесаж, Жан (1912—1980) — квебекский юрист и политик, премьер-министр Квебека (1960—1966)
 Лесаж, Жорж-Луи (1724—1803) — французский физик, автор теории гравитации Лесажа
  (1929—2011) — французский вышивальщик, владелец ателье и школы вышивания «Лесаж». 
 Лесаж, Эрик (род. 1964) — французский пианист.

 «Лесаж» — парижское ателье, специализирующееся на вышивке; ныне входит в корпорацию «Шанель».

См. также 
 Лиссажу